un semàfor vial, aparell de senyals lluminosos utilitzat per regular la circulació de vehicles i vianants;
 un semàfor ferroviari, aparell de senyals mecànics o bé lluminosos utilitzat per regular la circulació de ferrocarrils;
 l' alfabet semàfor, sistema de comunicació mitjançant banderes o braços mòbils;
 el semàfor, sistema de comunicació mitjançant torres de senyals;
 un semàfor, en informàtica, primitiva per a sincronització entre processos;
 l'arbust Codariocalyx motorius, de nom vulgar "planta del telègraf" o "planta del semàfor".